Соревнования в скиатлоне среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 25 февраля.

Медалисты

Результаты 
В ходе напряжённой борьбы за медали в скиатлоне среди женщин победили представительницы Северных стран: золото взяла Марит Бьёрген из Норвегии, серебро — финка Криста Пярмякоски, а бронзовая медаль досталась лыжнице из Швеции Шарлотте Калла.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017